Den Namen Dumbrăvița tragen verschiedene Orte in Rumänien:

 Dumbrăvița (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Dumbrăvița (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Dumbrăvița (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș

 Dumbrăvița (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Dumbrăvița (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Dumbrăvița (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Dumbrăvița (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Dumbrăvița (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Dumbrăvița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dumbrăvița (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Dumbrăvița (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Dumbrăvița (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Dumbrăvița de Codru, Dorf im Kreis Bihor